Il doppio del torneo di tennis Ostdeutscher Sparkassen Cup 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomas Behrend e Christopher Kas che hanno battuto in finale Jean-Baptiste Perlant e Xavier Pujo 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Tomas Behrend /  Christopher Kas (Campioni)
 Brian Dabul /  Máximo González (quarti di finale)

 Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (primo turno)
 Jasper Smit /  Martijn van Haasteren (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ostdeutscher Sparkassen Cup 2007